Bardija – król Persji
 Bardija – miasto w Libii

Zobacz też 
 Bardia – region w Nepalu